Фоссе́рг, Фоссерґ () — муніципалітет у Франції, в регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 27 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 69 осіб у працездатному віці (15-64 років) 50 були активні, 19 — неактивні (показник активності 72,5%, у 1999 році було 72,3%). З 50 активних працювало 45 осіб (27 чоловіків та 18 жінок), безробітних було 5 (0 чоловіків та 5 жінок). Серед 19 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 10 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Фоссерг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн